Джуманов:
 Джуманов, Алсай Тюлеуович (род. 1962) — казахстанский военный деятель, командующий ВВС СВО ВС Казахстана (2011—2013).
 Джуманов, Борис Епкенович (род. 1959) — советский футболист, казахстанский тренер.